Kindt ist der Familienname folgender Personen:
 Adèle Kindt (1804–1884), belgische Historien- und Porträtmalerin
 Constantin Kindt (1822–1890), deutscher Jurist und Parlamentarier
 David Kindt (1580–1652), Hamburger Maler
 Franz Friedrich Kindt (1786–1856), deutscher Apotheker und Naturforscher
 Georg Christian Kindt (1793–1869), deutscher Apotheker und Naturforscher
 Johann Jacob Kindt-Kiefer (1905–1978), deutscher Politiker, Publizist und Unternehmer
 Karl Kindt (1901–1959), deutscher Philosoph und Theologe
 Knut Ernst Kindt (1886–1967), finnischer Vermessungsingenieur und Politiker.
 Otto Kindt (1909–2006), deutscher Architekt
 Rudolf Kindt (1873–1928), deutscher Politiker
 Steffi Kindt (* 1973), deutsche Biathletin und Langläuferin
 Tom Oliver Kindt (* 1970), deutscher germanistischer Literaturwissenschaftler
 Werner Kindt (1898–1981), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Kind (Begriffsklärung)
 Kint